Dargetzow ist der Familienname folgender Personen:

Dargetzow ist der Name folgender Orte:
 Dargetzow, ein Stadtteil von Wismar